14-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1974 () проводился в городе Виктория (провинция Британская Колумбия) c 24 по 28 февраля 1974 года. В провинции Британская Колумбия и городе Виктория чемпионат проводился во 2-й раз.

В турнире приняло участие 10 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (7-й раз в истории чемпионатов и в 6-й раз подряд) команда, представлявшая провинцию Саскачеван (для команды, которую возглавляла скип Emily Farnham, это была 1-я победа в чемпионатах; в сезоне 1973—1974 эта команда на разных турнирах выиграла 120 матчей из 122). Серебряные медали завоевала команда, представлявшая провинцию Остров Принца Эдуарда (скип Marie Toole), бронзовые медали — команда, представлявшая провинцию Британская Колумбия (скип Marion Radcliffe).

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Rosters - STOH - Soudog's Curling History Site

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1974

1974
Спортивные соревнования в Виктории (Британская Колумбия)
Спорт в Канаде в 1974 году
Февраль 1974 года